ROKA steht für
 Russische Orthodoxe Kirche im Ausland
 Rollladenkasten, siehe Rollladen #Kasten und Rollraumverkleidung
 Rohr- und Kanalreinigung

Siehe auch:
 Róka
 Roca
 Rokka
 ROKA3

Abkürzung